Perelman ist der Familienname folgender Personen: 

 Bob Perelman (* 1947), US-amerikanischer Schriftsteller
 Chaim Perelman (1912–1984), polnisch-belgischer Jurist, Moral- und Rechtsphilosoph
 Elena Perelman, russisch-kanadische Mathematikerin und Künstlerin. 
 Grigori Jakowlewitsch Perelman (* 1966), russischer Mathematiker
 Ivo Perelman (* 1961), brasilianischer Jazzmusiker
 Jakow Issidorowitsch Perelman (1882–1942), russischer Wissenschaftler, Autor und Forstwirt
 Michail Israilewitsch Perelman († 2013), sowjetischer Mediziner
 Natan Jefimowitsch Perelman (1906–2002), sowjetischer Pianist
 Ronald Perelman (* 1943), US-amerikanischer Investor
 S. J. Perelman (1904–1979), US-amerikanischer Humorist und Drehbuchautor
 Vadim Perelman (* 1963), US-amerikanischer Filmregisseur

Perelman steht weiter für:
 (50033) Perelman, Asteroid, benannt nach Grigori Perelman
 Perel'man (Mondkrater), Mondkrater, benannt nach Jakow Perelman

Siehe auch:
 Pearlman
 Perlman